

Architettura 
 Castello di Sorli – castello in rovina nel comune di Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria

Geografia 
 Sorli – frazione di Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria

Persone 
 Kristian Sørli – ex calciatore e allenatore di calcio norvegese, difensore
 Ljubka Šorli – poetessa slovena
 Marta Sorlí – politica spagnola
 Odd Sørli – ex sciatore alpino norvegese
 Sondre Sørli – calciatore norvegese, centrocampista